Helen Hellwig ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Aline Terry 7-5, 3-6, 6-0, 3-6, 6-3.

Tabellone

Challenge round

Torneo sfidanti

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1894